Вакри (итал. Vacri; фр. Vacquerie) — многозначный термин.

 Вакри — коммуна в Италии, расположена в регионе Абруццо.
 Вакри, Огюст (1819—1895) — французский поэт, публицист, журналист и редактор XIX века.
 Шарль Вакри (; 1817—1843) — брат Огюста Вакри, муж Леопольдины (; 1824—1843) — дочери Виктора Гюго.

См. также 
 Ла-Вакри